2 rzeki w Polsce:
 Ołobok – prawy dopływ Odry
 Ołobok – lewy dopływ Prosny

 3 miejscowości w Polsce: 
 Ołobok – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. bolesławieckim, w gminie Osiecznica 
 Ołobok – wieś w woj. lubuskim, w pow. świebodzińskim, w gminie Skąpe 
 Ołobok – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. ostrowskim, w gminie Sieroszewice, siedziba Konwentu cysterek w Ołoboku